Заключе́ние — многозначное понятие:

 действие по значению глагола заключать;
 совершение договора, сделки и так далее;
 состояние того, кто лишён свободы или взят под стражу;
 утверждение, сделанное на основе вывода;
 последняя часть, конец речи, текста и тому подобное.
 Заключение — логическая противоположность основанию.
 Заключение — придаток, поставленный в конце музыкального сочинения.

См. также 
 Обвинительное заключение
 Санитарно-эпидемиологическое заключение
 Тюремное заключение
 Заключение под стражу
 Пожизненное заключение

Примечания